Geunteng (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Geunteng (Glumpang Baro), een plaats in Indonesië